

Дани сећања 

1390-е пне.